Olivia Saint (San Diego, 11 de novembro de 1979) é uma ex-atriz pornográfica norte-americana. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2000, aos 21 anos de idade.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de San Diego